Fairfield Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fairfield Historic District (Connecticut), ID-Nr. 71000897
 Fairfield Historic District (Louisiana), ID-Nr. 87000190
 Fairfield Historic District (North Carolina), ID-Nr. 85001448
 Fairfield Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 00000518

Siehe auch:
 Fairfield Avenue Historic District